

Техніка 

 Гвинт — кріпильна деталь, а також установчий і вимірювальний пристрій
 Гвинт — один з шести простих механізмів
 Архімедів гвинт
 Гвинтовий сепаратор
 Гвинтовий стояк
 Гвинтовий шлюз
 Гвинтовий живильник
 Гвинтова передача
 Ходовий гвинт
 Шнековий конвеєр
 Шнекові машини
 Черв'ячна передача
 Лопатевий гвинт
 Повітряний гвинт або пропелер
 Гребний гвинт
 Кермовий гвинт — один з гвинтів вертольота
 Несний гвинт — один з гвинтів вертольота
 «Гвинт» — картярська гра з вигаданого всесвіту «Відьмака».

Математика 
 Гвинт — упорядкована пара колінеарних векторів.
 Гвинтове числення — розділ векторного числення, що вивчає операції над гвинтами

Персонажі 
 Гвинт (Гвинт Недокрут) — персонаж мультфільму «Качині історії», винахідник, знайомий Скруджа
 Гвинтик — персонаж книжок про Незнайка, механік з Квіткового міста

Див. також 
 Вінт
 Різь